Семён Фёдорович Сайкин (14 сентября 1914, Чепкас–Ильметево, Буинский уезд, Симбирская губерния — 10 сентября 2002, Чебоксары) — советский организатор высшего образования, учёный в области теоретической механики, педагог. Первый ректор Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова.

Доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Чувашской АССР.

Вехи биографии 
Учился на физико-математическом факультете Казанского государственного университета и в аспирантуре при кафедре механики.

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года в составе 789-го артиллерийского полка. Воевал на Западном фронте, с декабря 1943 года — на 2-м Прибалтийском фронте. С апреля 1942 года был помощником начальника штаба 20-го армейского запасного полка по строевой части. Закончил войну в звании майора.

Кандидатскую диссертацию защитил в 1948 году, докторскую — в 1965. Научная специальность С. Ф. Сайкина — теоретическая механика.

Первый ректор Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. Избирался депутатом Верховного Совета СССР VIII и IX созывов, Верховного Совета Чувашской АССР Х созыва.

Направление научной деятельности 
Целью научных исканий С. Ф. Сайкина были технические задачи автоматического управления движением, обоснование и упорядочение использования новых, расширенных вариационных принципов при решении задач механики.

Награды и звания 
 орден Октябрьской Революции (13.09.1974)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (25.10.1944)
 медаль «За боевые заслуги» (02.07.1943)
 другие медали
 знак «Отличник высшего образования СССР»,
 занесён в «Почётную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР».
 Заслуженный деятель науки Чувашской АССР
 Почётный академик Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики

Основные труды 
 О дифференциальных принципах механики // Ученые записки Казанского университета. — Казань, 1952. — Т. 112. — Кн. 9;
 Водонефтяной контакт и некоторые гидромеханические методы определения его положения. — Казань, 1964;
 Эффект поперечного вытеснения жидкости из слоисто-неоднородной пористой среды и возможности нового метода заводнения нефтяного пласта // Вопросы подземной гидромеханики. — Казань, 1968. — Вып. 5;
 Уравнения неголономных связей и процесс вывода уравнений движения // Вопросы прикладной математики и механики. — Чебоксары, 1974. — Вып. 4;
 Дифференциальные принципы механики (в соавт.)// Известия АН Чувашской Республики. — 1994. — № 2. — С. 26—60.

Примечания

Литература 
 Сайкин Семен Федорович // Академия наук Чувашской Республики. — Чебоксары: АН ЧР, 1994. — С. 123—125.
 Сергеев Т. С. Сайкин Семен Федорович // Краткая чувашская энциклопедия. — Чебоксары: ЧГИГН, Чуваш. кн. изд-во, 2001. — С. 359.

Ссылки 
 Статья на официальном портале Чувашской Республики;
 Статья на официальном сайте Чепкасской сельской администрации.
 

Преподаватели Чувашского государственного университета
Заслуженные деятели науки Чувашской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Персоналии:Шемуршинский район
Ректоры Чувашского государственного университета
Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР